Link Access Procedures, D channel – Protocollo di comunicazione nelle reti ISDN
Los Angeles Police Department – Polizia di Los Angeles